Clessé puede referirse a: 

 Clessé, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Clessé, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.